Fehérlófia magyar népmese
 Fehérlófia  Jankovics Marcell animációs filmje (1981)

Jegyzetek